Il singolare del Wuhai Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gō Soeda ha battuto in finale Raven Klaasen 7–5, 6–4.

Teste di serie

 Gō Soeda (campione)
 Guillermo Olaso (secondo turno)
 Amir Weintraub (quarti di finale)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)

  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Marek Semjan (primo turno)
  Michael Ryderstedt (secondo turno)
  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Wuhai Challenger 2011